Broda může odkazovat k:

 Andreas de Broda – český teolog
 Jan Broda (1911–2007), polský učitel, spisovatel, bibliofil a popularizátor

Židovská příjmení